Матильда (нар. 20 січня 1973, Уккел, Бельгія) — королева-консорт Бельгії, дружина короля Бельгії Філіпа І, уроджена Матильда Марія Христина Жіслейн д'Удекем д'Акоз ().

Увійшла в королівську сім'ю 4 грудня 1999 року, коли стала дружиною принца Філіпа. Після одруження Матільді був присвоєний титул принцеси Бельгійської. Матильда стала першою бельгійської королевою, народженою в Бельгії.

Походження 
Батько — бельгійський граф Патрік Анрі д `Удекем д` Акоз. Мати — польська графиня Ганна Коморовська, в дитинстві переїхала до Бельгії.

Освіта 
 Початкову освіту отримала в місті Бастонь.
 Закінчила Школу Діви Благовірної (Institut de la Vierge Fidèle) в Брюсселі.
 У 1991 році поступила, а в 1994 року закінчила з відзнакою недержавний інститут Марії Гапс (Брюссель). Спеціальність — логопедія.
 У 2002 року з відзнакою закінчила Лувенський католицький університет. Спеціальність — психологія.

Професійна діяльність 
З 1995 року по 1999 рік — керувала власною логопедичною консультацією в Брюсселі.

Знайомство з принцом 
Філіп познайомився зі своєю майбутньою дружиною на тенісному корті в 1996 році. Їх зустрічі та побачення ретельно приховувалися три роки.

Діти 
 Принцеса Єлизавета (нар. 25 жовтня 2001).
 Принц Габріель (нар. 20 серпня 2003).
 Принц Еммануель (нар. 4 жовтня 2005).
 Принцеса Елеонора (нар. 16 квітня 2008).

Громадська діяльність 
Спеціальна представниця ЮНІСЕФ і Об'єднаної програми ООН з ВІЛ і СНІДу для міжнародної кампанії на користь дітей сиріт та дітей з ВІЛ-інфекцією.

З 2000 року очолює благодійний Фонд Принцеси Матільди, створений для допомоги малозабезпеченим сім'ям.

У травні 2002 року, як член бельгійської делегації, брала участь у роботі великої Конференції ООН з прав дитини.

На прохання ЮНІСЕФ і Бельгійської організації сприяння розвитку, вона очолила гуманітарні акції в Нігері і в Малі .
Спеціальна посланниця ООН на Всесвітній рік мікрокредитування.

У березні 2022 року королева разом з чоловіком зустрічалася з вимушеними переселенцями з України, пізніше королівська родина оголосила, що надасть притулок трьом родинам біженців.

26 жовтня 2022 року під час свого візиту до Литовської Республіки королева Матильда разом з Першою леді Литви Діаною Наусєдєнє відвідала "Український центр" у Вільнюсі, де поспілкувалася з українцями, які були вимушені виїхати з України через збройну агресію Росії.Посол України у Литві подякував Її Величності за цей візит та особливу увагу до українських родин.

Родовід

Цікаві факти 
 Любить класичну музику та музику сучасників. Грає на фортепіано.
 Любить активний відпочинок на природі, плавання і теніс.
 Говорить французькою, англійською, голландською та італійською мовами.
 Відвідала московський дитячий будинок № 9. Його вихованці подарували гості подарунок. У відповідь принцеса Матильда піднесла дітям дошку з портретами космонавтів, нагороджених орденом Корони ступеня Командора.

Посилання 
 https://www.monarchie.be/en/royal-family/the-queen  на сайті Королівського будинку Бельгії

Дружини монархів
Королеви Бельгії
Уродженці Уккела
Принцеси Саксен-Кобург-Готські
Герцогині Брабантські